Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Stemplowski − polski piłkarz
 Ryszard Stemplowski − polski prawnik, historyk, nauczyciel akademicki, dyplomata